Ward Islands kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Ward Islands (ö),

Australien 

 Ward Islands (öar), South Australia, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar